Příjmení Dyba nosí více různých osobností:

 Karel Dyba (*1940) – český ekonom, v 90. letech politik ODS a ministr vlád České republiky
 Pavel Dyba (*1944) – český fotbalista